Uf puede referirse a:

 uF o μF, un microfaradio, la millonésima parte de un faradio, unidad de capacidad eléctrica.

También las siglas UF pueden referirse a:

 Ultrafiltración, técnica industrial de filtración; 
 Unidad de fomento, una unidad de cuenta reajustable usada en Chile; 
 Unión Ferroviaria, sindicato de trabajadores ferroviarios de Argentina; 
 La Universidad de la Florida, en Estados Unidos; o
 La Universidad de Flores, en Buenos Aires, Argentina.

Enlaces externos 

Siglas